V"jazivka – villaggio ucraino nell'Oblast' di Poltava
 V"jazivka – villaggio ucraino nell'Oblast' di Zaporižžja
 V"jazivka – villaggio ucraino nell'Oblast' di Žytomyr